Vrbanja est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Vrbanja, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrbanja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrbanja, un faubourg et une communauté locale de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Vrbanja, un village et une municipalité située dans le comitat de Vukovar-Syrmie.

Autre 
 la Vrbanja, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit du Vrbas.